Бјут има више значења:
 Округ Бјут (Јужна Дакота)
 Округ Бјут (Ајдахо)
 Округ Бјут (Калифорнија)
 Бјут (Аљаска)
 Бјут (Монтана)
 Бјут (Небраска)
 Бјут (Северна Дакота)